Ricardo Nascimento peut faire référence à :

 Ricardo Nascimento (football, 1974), footballeur portugais
 Ricardo Nascimento (football, 1987), footballeur brésilien